Rajkovac est un toponyme qui peut désigner :
Rajkovac, une localité de Serbie située dans la municipalité de  Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Rajkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija.